Osoby:
 Arnold Weixelbaumer – austriacki polityk
 Ignaz Weixelbaumer – austriacki polityk

Zobacz też:
 Weixelbaum
 Weichselbaumer